Klokočí může být

název sídla
 Klokočí (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Klokočí (okres Semily) – obec v okrese Semily
 Klokočí (Olší)  – část obce Olší v okrese Brno-venkov

v botanice
 název plodů klokoče zpeřeného

v kultuře 
 Klokočí (píseň) –  píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
 Klokočí (kniha) – sbírka písňových textů Jiřího Suchého (1964)

Související články 
 Klokoč (rozcestník)
 Klokočov – více lidských sídel
 Klokočka